Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1949 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Doris Hart et Frank Sedgman battent Joyce Fitch et John Bromwich en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1949
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1949 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)